Маний Ацилий Бальб:
 Маний Ацилий Бальб (консул 150 года до н. э.) — политический деятель времён Римской республики
 Маний Ацилий Бальб (консул 114 года до н. э.) — политический деятель времён Римской республики